

Carriera 
Giocò nelle giovanili di  e . Debuttò con la prima squadra di quest'ultima nel 1991.
Passò al  nel 1994 e in quello stesso anno fece ritorno alla . Dopo le esperienze al  e al , si trasferì all' nell'estate 2000. Alla fugace avventura in Francia, che non fu molto positiva, seguì una breve permanenza al . Nell'estate 2001 fu acquistato dall', con cui esordì nella Bundesliga 2001-2002. Vi rimase per cinque annate, diventando una delle bandiere e dei leader storici della squadra, di cui fu capitano, rigorista e battitore dei calci piazzati. Nell'estate del 2006 fu acquistato dal , compagine della Süper Lig turca, e a gennaio 2007 fece ritorno in Bundesliga, questa volta al . Nel 2008 tornò in Brasile, dove giocò fino a fine carriera. Nell'agosto di quell'anno, venne acquistato infatti dal Flamengo. Il 6 marzo 2009 passò al Coritiba e nel 2010 al San Paolo. Vestì successivamente le maglie di , , , , , , , , ,  e Perilima. In quest'ultimo club, concluse la sua carriera, annunciando il ritiro il 15 marzo 2020.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 5 dicembre  2020.

Palmarès

Club

Competizioni statali 

Campinense: 1991, 1993

San Paolo: 1998, 2000

Grêmio: 2001

Competizioni nazionali 

Grêmio: 2001

Hertha Berlino: 2001, 2002

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calciatori della Nazionale brasiliana